Никола́й Миха́йлович Артёменко (; , Городище, Черкасской области — , там же) — украинский учёный-агроном и государственный деятель, депутат Верховной Рады Украины I созыва (1990—1991), действительный член Украинской Академии аграрных наук, лауреат Государственной премии УССР.

Биография 

Родился 13 января 1926 года в городе Городище, Черкасской области в крестьянской семье.

До начала Великой Отечественной войны успел окончить семь классов неполной средней школы. Во время нацистской оккупации Николая Артёменко дважды вывозили на принудительные работы в Германию, но каждый раз ему удавалось бежать и скрываться.

В 1944 году он начал срочную службу в рядах Красной Армии. Пройдя войну бойцом-миномётчиком 90-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии Первого Белорусского фронта, окончил её инвалидом II группы.

С 1945 до 1948 год учился в Бобрицком сельскохозяйственном техникуме.

В 1948—1950 годах работал агрономом колхоза имени В. Молотова в селе Петропавловка Городищенского района Черкасской области.

В 1950—1952 годах был агрономом-землеустроителем Городищенского районного управления сельского хозяйства и агрономом-каучуковедом заготовительного пункта «Главросткаучук».

В 1952—1953 годах занимал должность учителя биологии Набоковской семилетней школы.

В 1953—1956 годах работал агрономом колхоза «Октябрь» в селе Калиновка Городищенского района.

В 1956—1963 годах был агрономом, позже председателем правления колхоза «Советская Украина» села Вязовок Городищенского района.

В 1963—1966 годах занимал должность начальника Корсунь-Шевченковского производственного колхозно-совхозного управления Черкасской области.

В 1966—1987 годах работал директором Млиевской научно-исследовательской станции садоводов АН УССР имени Л. П. Симиренко.

С 1987 года занимал должность генерального директора научно-производственного объединения «Сад», директора Млиевского научно-исследовательского института садоводов АН УССР имени Л. П. Симиренко.

Параллельно с этим занимался общественной и политической деятельностью. В 1950 году вступил в ряды КПУ. Работал секретарем первичной организации ЛКСМУ, был членом районных комитетов ЛКСМУ и КПУ, депутатом районного и областного советов, членом координационно-методологического совета Всесоюзного научно-исследовательского института садоводов, членом Центрального управления Украинского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, членом Президиума Черкасской области общества охраны природы и председателем Городищенского районного Комитета польско-советской дружбы.

Доктор экономических наук, профессор, действительный член Украинской Академии аграрных наук.

В 1990 году был выдвинут кандидатом в Народные депутаты Украины трудовым коллективом Млиевского научно-исследовательского института садоводов АН УССР имени Л. П. Симиренко.

18 марта 1990 года был избран депутатом Верховной Рады Украины I созыва от Шполянского избирательного округа № 429 (Черкасская область). 15 мая 1990 года был избран в состав временного Президиума Верховного Совета УССР, которая до 7 июня 1990 года руководила парламентской работой. 23 июля 1990 года принимал участие в выборах Председателя Верховного Совета УССР, занял четвёртое место (9 голосов «за» и 397 «против»).

Умер 1 июня 1991 года в городе Городище Черкасской области.

Награды 

 Лауреат Государственной премии УССР.
 Лауреат премии имени Л. П. Симиренко.
 Орден Отечественной Войны I степени.
 Орден Октябрьской Революции.
 два Ордена Трудового Красного Знамени.
 два Ордена «Знак Почёта».
 15 медалей.
 Заслуженный агроном УССР.

Примечания

Ссылки 
 Артёменко Николай Михайлович на сайте Верховной Рады Украины

Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Функционеры ВЛКСМ
Депутаты районных советов Украинской ССР
Депутаты Черкасского областного совета